

Patronyme 
 André Moufflet (1883-1948) était un grammairien et critique littéraire français. 
 Louis Moufflet (1869- ) était un militaire Français de la première guerre qui a mis en place les Sections d'équipages canins d'Alaska (SECA).

Voir aussi

Littérature
 Mouflets est un roman de Susan Minot publié originellement le .

Sources

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français